Yulong est un genre éteint de tout petits dinosaures appartenant à la famille des oviraptoridés, groupe de théropodes à plumes, dont les restes fossiles ont été trouvés dans la province chinoise du Henan. Il vivait à la fin du Crétacé supérieur. 

L'espèce type et seule espèce est Yulong mini, décrite par Lü Junchang et ses collègues en 2013.

Étymologie 
Yulong est la composition de deux mots chinois, 豫 (Yù) qui correspond à l'abréviation de la province de Henan et 龙/龍 (lóng) qui signifie « dragon ». Le nom d'espèce, mini, fait référence à la petite taille de cet oviraptoridé.

Datation 
Yulong a été découvert dans les siltstones bruns de la formation géologique de Qiupa située dans le xian de Luanchuan dans la province du Henan dans le centre-est de la Chine. L'âge de la formation de Qiupa est mal connu. Elle vient juste au-dessous de la formation de Gaoyugou datée du Paléocène. Elle est considérée comme datant de la « partie supérieure du Crétacé supérieur ».

Description 
Le genre est basé sur la description de cinq spécimens, tous juvéniles : 
 un squelette exceptionnellement bien préservé avec un crâne et sa mandibule ;
 un crâne dépourvu de mandibule ; 
 un squelette partiel avec crâne et mandibule ; 
 un crâne partiel avec mandibule et quelques vertèbres cervicales ; 
 un ilion gauche. 

En plus de ce os, un nid de 26 œufs a été découvert avec un embryon exceptionnellement conservé dans un œuf.

La taille de Yulong est comparable à celle d'un poulet, ce qui en fait le plus petit oviraptoridé jamais décrit. 
J. Lü et ses collègues ont constaté que les proportions des membres postérieurs des oviraptoridés ne changent pas quel que soit leur stade de croissance ou leur taille adulte. Ce type de développement correspond généralement à un mode de vie sédentaire, plus caractéristique des herbivores que des carnivores.

Classification 
La position phylogénétique de Yulong au sein des oviraptoridés est difficile à établir car sa description s'appuie sur des spécimens jeunes qui ont tendance à montrer encore des caractères phylogénétiques plus basaux que lorsqu'ils atteignent le stade adulte.

Il y a cependant un consensus pour placer Yulong en position basale dans la famille des oviraptoridés, en groupe frère de Nomingia comme en témoignent les cladogrammes de M. C. Lamanna  en 2014 et celui de J. Lü et ses collègues établi en 2016.

Cladogramme de J. Lü  (2016) :

Notes et références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Oviraptorosauria

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Oviraptorosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2013